Єней () — угорське прізвище..

Відомі носії:
 Емерік Єней (*1937) — румунський футболіст та футбольний тренер угорського походження.
 Єней Олександр Бейлович (*1965) — радянський та угорський футболіст.

Угорські прізвища